Rafael Nadal era il detentore del titolo da tre anni, ma è stato sconfitto in semifinale da Fabio Fognini.

In finale Fognini ha sconfitto Dušan Lajović con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (quarti di finale)
 Rafael Nadal (semifinale)
 Alexander Zverev (terzo turno)
 Dominic Thiem (terzo turno)
 Kei Nishikori (secondo turno)
 Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Karen Chačanov (secondo turno)
 Borna Ćorić (quarti di finale)

 Daniil Medvedev (semifinale)
 Marco Cecchinato (terzo turno)
 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 Fabio Fognini (campione)
 Gaël Monfils (ritirato)
 Denis Shapovalov (primo turno)
 David Goffin (secondo turno)
 Kyle Edmund (primo turno)

Qualificati 

  Alexei Popyrin (primo turno)
  Andrej Rublëv (primo turno)
  Lorenzo Sonego (quarti di finale)
  Juan Ignacio Londero (primo turno)

  Aljaž Bedene (primo turno) 
  Guido Andreozzi (primo turno) 
  Federico Delbonis (primo turno)

Lucky loser 

  Tarō Daniel (primo turno)

Riserva 

  Malek Jaziri (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Lucas Catarina (primo turno)

  Thanasi Kokkinakis (ritirato) 
  Jaume Munar (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2019